LG Mini (LG GD880) — сотовый телефон компании LG Electronics, выпущенный в 2010 году, первый в мире телефон с поддержкой сервиса 3-Way Sync. В настоящий момент является самым тонким и легким сенсорным телефоном с 3,2-дюймовым экраном.

Впервые устройство было представлено на международной выставке мобильных технологий Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

Краткое описание 
Телефон выполнен в тонком классическом корпусе; практически всю лицевую панель устройства занимает 3,2-дюймовый сенсорный экран с «кинематографическим» соотношением сторон 16:9. Никаких кнопок на полированной поверхности телефона нет — все операции производятся с помощью сенсорного экрана, который выполнен по ёмкостной технологии и защищен специальным покрытием, препятствующим появлению царапин.

В данной модели используется упрощенная версия интерфейса S-class, которая имеет три настраиваемых экрана — при пролистывании пальцем они обеспечивают быстрый доступ ко всем функциям телефона непосредственно с рабочего стола. Перемещаться между экранами в одном направлении можно бесконечно, как по кругу, при этом специальная отметка под служебной строкой показывает, на каком из рабочих столов пользователь находится в данный момент. В нижней части экрана расположены ярлыки быстрого доступа к настройкам, адресной книге, сообщениям и звонкам. На каждый из рабочих столов можно добавлять иконки трех типов: виджеты, закладки браузера и ярлыки приложений.

Аппарат оснащен 5-мегапиксельной камерой с функцией распознавания лиц, отснятые фото- и видеофайлы можно одновременно загружать по беспроводному каналу на несколько социальных сетей. Телефон поддерживает стандарт беспроводной связи HSDPA и беспроводной протокол Wi-Fi и позволяет просматривать веб-страницы со скоростью 7,2 МБит, а также управлять несколькими учётными записями с помощью функции SNS.

LG Mini поддерживает сервис 3-Way Sync, который ранее использовался только в смартфонах. Эта мобильная технология позволяет синхронизировать данные с мобильного устройства и компьютера с помощью браузера, что обеспечивает постоянный доступ к фотографиям, видеоклипам, календарю и телефонной книге с любого из этих устройств. В LG Mini этот сервис называется LG Air Sync и позволяет работать с информацией в трех направлениях:

 функция синхронизации истории обновляет браузер телефона в соответствии с последними 100 веб-сайтами, которые пользователь посетил на ПК;
 функция управления персональной информацией передает контактную информацию и ежедневные записи с телефона на компьютер;
 функция R-Click позволяет мгновенно передавать фотографии и другую информацию с домашнего компьютера на LG Mini.

Компания LG Electronics посвятила выходу LG Mini серию мероприятий, которые провела в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне 15-18 февраля.

Возможности и характеристики

Примечания

Ссылки 
 

 

 
 Обзор LG GD880 mini — рубленая стилистика
 Полный обзор LG GD880 Mini: очень стильная штучка. (рус.) Hi-tech.mail.ru

Мобильные телефоны LG